Filippi ist der Familienname folgender Personen:

 Alessia Filippi (* 1987), italienische Schwimmerin
 Alexander Filippi, Pseudonym von Oleksandr Myschuha (1853–1922), ukrainischer Opernsänger (Tenor) und Philanthrop
 Andreas Filippi (* 1963), deutsch-schweizerischer Zahnarzt und Hochschullehrer
 Bruno De Filippi (1930–2010), italienischer Musiker
 Camillo Filippi († 1574), italienischer Maler des Manierismus
 Cesare Filippi, italienischer Maler

 Giorgio Filippi, italienischer Archäologe

 John Filippi (* 1995), französischer Automobilrennfahrer
 Luca Filippi (* 1985), italienischer Automobilrennfahrer
 Maria De Filippi (* 1961), italienische Fernsehmoderatorin

 Primavera De Filippi, Autorin, Künstlerin, Juristin und Forscherin
 Riccardo Filippi (1931–2015), italienischer Radrennfahrer
 Rustico Filippi († 1291/1300), italienischer Lyriker
 Sebastiano Filippi (um 1532–1602), italienischer Maler in der Spätrenaissance
 Siegfried Filippi (1929–2022), deutscher Mathematiker

Filippi steht für:
 Filippi (Griechenland), Gemeindebezirk der Gemeinde Kavala
 Filippi (Bootswerft), Werft für Ruderboote

Siehe auch:
 Philippi (Begriffsklärung)